

Pessoas

 Francisco Martins Rodrigues, político português da esquerda e fundador do PCP(m-l) e da UDP.
 Alfredo Francisco Martins, futebolista brasileiro que atua como atacante.
 Carlos Francisco Martins Pinheiro, foi Bispo-auxiliar de Braga.

Desambiguações de antropônimos